Лоїк ( або ) — поширене у вигляді прізвища.

Відомі носії:
 Артем Лоїк (*1989) — український реп-виконавець.
 Лоїк Григорій Іванович (*1963) — український живописець, графік, художник театру, член Національної спілки художників України (1993).
 Еціо Лоїк (1919—1949) — італійський футболіст, півзахисник.